Arián Etcheverry (2000-), coureur cycliste argentin ;
 Eric Etcheverry (1959-2010), acteur français ;
 Fred Etcheverry, photographe d'effets spéciaux ;
 Gary Etcheverry, entraîneur de football professionnel ;
 Guillermo Jaim Etcheverry, médecin argentin ;
 Henri Etcheverry, (1900-1960), baryton-basse français ;
 Hubert-Denis Etcheverry, est un peintre français, auteur de nombreux tableaux de mœurs ;
 Jean Etcheverry est un acteur français ;
 Jean Etcheverry-Aïnchart (1914–2003), notaire et homme politique basque
 Jean-Amédée Etcheverry (1801-1855), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Etcheverry, né en 1805 à Saint-Étienne-de-Baïgorry et mort en 1874 à Paris, homme politique français ;
 Jean Paul Etcheverry, né en 1919 à Lorient et mort en 1985 à Paris, général d'armée français, sous le nom de plume de Jean-Paul Merville, il a fait paraître un roman : La Grande Croisière, Paris, Gallimard, 1966 ;
 Jean-Pierre Etcheverry, né en 1939 et mort le , joueur français de handball ;
 Jésus Etcheverry, né à Bordeaux en 1911 et mort à Paris en 1988, chef d'orchestre français, directeur de l'Opéra-Comique de 1957 à 1967 ;
 Louis Etcheverry (1853-1907), homme politique français ;
 Marc Etcheverry, né en 1942 à Pau, joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe de France et la Section paloise au poste de première ligne ;
 Marc Etcheverry, né le  à Alès, compositeur et orchestrateur français ;
 Marco Etcheverry, né en 1970 à Santa Cruz (Bolivie), ancien footballeur bolivien ;
 Michel Etcheverry, né en 1919 à Saint-Jean-de-Luz et mort en 1999 à Paris, comédien français ;
 Michel Etcheverry, né en 1948 à Helette, ancien joueur professionnel de pelote basque, chanteur populaire basque français ;
 Nicolas Etcheverry né en 1983 à Bayonne, joueur de rugby à XV français ;
 Patrice Etcheverry, peintre français né à Bayonne en 1969 ;
 Peio Etcheverry-Ainchart, né en 1973 à Bayonne, historien, homme politique et écrivain basque français ;
 Robert Etcheverry, né le  à Nanterre et mort le  à Paris, comédien français ;
 Sam Etcheverry (1930-2009), joueur et entraîneur de football canadien ;
 Stefan Etcheverry (né c. 1973), journaliste français ;
 Thomas Etcheverry, né en 1774 à Saint-Étienne-de-Baïgorry et mort dans la même commune en 1832, homme politique français.

Voir aussi
 Etxe